Telfusa () o Telpusa () té els següents significats:
 Telfusa (nàiade), protectora de la font homònima a Beòcia.
 Telfusa (filla de Ladó), nimfa d'Arcàdia.
 Telfusa (ciutat), població d'Arcàdia de la qual l'anterior és epònima.